Президентские выборы в Колумбии 2006 года прошли в один тур — 28 мая.

В первом туре действующий президент смог преодолеть необходимый рубеж в 50 % + 1 голос, набрав 62,35% голосов, таким образов сохранив за собой президентское кресло. С 7 августа 2006 года пошёл его второй срок в должности президента Колумбии.

Эти выборы стали первыми, из-за поправки в Конституции Колумбии, за более чем 100 лет, в которых действующий президент Колумбии выдвигался в кандидаты на должность следующего президента.

Ссылки
 Распределение голосов по департаментам 
 Календарь выборов 2006 (Registraduría General de la Nación)
 Выборы 2006 на Portalcol.com 
 Votebien.com  

Колумбия
Выборы в Колумбии
Май 2006 года
2006 год в Колумбии